

Eventos 
 Galileo Galilei: Sidereus Nuncius: observações telescópicas

Nascimentos

Falecimentos

Ver também 
 1609 na ciência
 1611 na ciência

Século XVII na ciência
Ciência